I Игры исламской солидарности — мультиспортивный турнир, проведённый в священном мусульманском городе Мекка в Саудовской Аравии 8-20 апреля 2005 года, направленный на показ мусульманской спортивной солидарности. В программу были включены только мужские мероприятия.

6000 спортсменов из пятидесяти четырёх стран приняли участие в упомянутых «Исламских Олимпийских играх», организованных в саудовских городах Мекка, Медина, Джидда и Таиф.

Принц Абдул-Маджид ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, принц Мекки, открыл игры на стадионе короля Абдула Азиза.

Медальный зачёт 
По окончании игр страны расположились в таблице в следующем порядке:

Примечания 

Игры исламской солидарности
Международные спортивные соревнования в Саудовской Аравии